Carlota de Prusia (en alemán, Charlotte von Preußen; Berlín, 21 de junio de 1831-Meiningen, 30 de marzo de 1855) fue la hija mayor del príncipe Alberto de Prusia y de su esposa, la princesa Mariana de los Países Bajos. Murió antes de que su marido, Jorge de Sajonia-Meiningen, pudiera suceder como duque, haciéndola princesa heredera de Sajonia-Meiningen.

 Familia y primeros años 

El padre de Carlota, Alberto, era uno de los hijos menores del rey Federico Guillermo III de Prusia y de Luisa de Mecklemburgo-Strelitz. Su madre, Mariana, era hija del rey Guillermo I de los Países Bajos y de Guillermina de Prusia. Carlota era una hermana del príncipe Alberto de Prusia, un mariscal de campo prusiano y más tarde regente del Ducado de Brunswick.

Sus padres se divorciaron en 1848, y la custodia de Carlota y sus hermanos fue dada a su padre. En realidad, su tía, la reina Isabel Ludovica (esposa del rey Federico Guillermo IV de Prusia), que no tenía hijos, se hizo cargo de ellos.

 Música 
Carlota tenía un talento para la música, y fue cultivada por el gusto por Wilhelm Taubert, Theodor Kullak, y Julius Stern en su juventud. Escribió varias marchas militares, canciones, y piezas para piano. Su hija, la princesa María Isabel, heredaría dichos intereses.

 Matrimonio 
Como mujer joven, Carlota era altamente elegible, debido a su fortuna holandesa y su conexión con los Hohenzollern. En Charlottenburg, el marido elegido para Carlota fue el príncipe heredero Jorge de Sajonia-Meiningen, con quien se casó el 18 de mayo de 1850.Koller, p. 50. Era el único hijo varón del duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen y de la princesa María Federica de Hesse-Kassel, y había encabezado un batallón por Meiningen en apoyo a los prusianos en la primera guerra de Schleswig en 1849. Después de reanudar su carrera militar en Berlín, pronto se comprometió con Carlota, cuya posición como sobrina de Federico Guillermo IV de Prusia seguramente recomendaba la princesa para él. Fue una relación por amor y su matrimonio ocurrió poco después de su compromiso. Entre los regalos de la boda había una opulenta antigua villa en el Lago de Como de su madre Mariana, así como una colección substancial de pinturas y esculturas.Osborne, p. 15. Fue renombrada Villa Carlotta en honor a la novia. Debido a sus conexiones prusianas, la pareja pasó los siguientes cinco años en Berlín y Potsdam, pero volvió a Meiningen para el nacimiento de sus hijos.

Los dos compartían muchos intereses, particularmente con el teatro, del que eran ardientes asistentes; durante su compromiso, incluso habían actuado conjuntamente en teatros de corte amateurs.

 Muerte 
El 27 de enero de 1855, murió su segundo hijo Jorge. Carlota le seguiría dos meses después, muriendo de complicaciones del difícil parto de su cuarto hijo, que tampoco sobrevivió.Koller, p. 51. Jorge estaba inconsolable, pero finalmente volvió a casarse con la princesa Feodora de Hohenlohe-Langenburg con el propósito de proporcionar una madre al resto de sus hijos. Sucedió a su padre como duque de Sajonia-Meiningen en 1866, once años después de la muerte de Carlota.

 Hijos 
Tuvieron cuatro hijos conjuntamente:

 Bernardo III (1 de abril de 1851-16 de enero de 1928), duque de Sajonia-Meiningen. Casado con la princesa Carlota de Prusia, con descendencia.
 Jorge Alberto (12 de abril de 1852-27 de enero de 1855), murió en la infancia.
 María Isabel (23 de septiembre de 1853-22 de febrero de 1923), murió soltera.
 Hijo de nombre desconocido (29 de marzo de 1855-30 de marzo de 1855).

 Títulos y estilos 
 21 de junio de 1831-18 de mayo de 1850: Su Alteza Real la princesa Carlota de Prusia.
 18 de mayo de 1850-30 de marzo de 1855: Su Alteza Real'' la princesa heredera de Sajonia-Meiningen.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 A picture of Charlotte Frederica

Fallecidas por parto
Princesas de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Princesas de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Berlín
Princesas de Alemania del siglo XIX